

Geografia
Igli – comune dell'Algeria
Igli – comune rurale del Marocco

Persone
 Igli Tare - dirigente sportivo ed ex calciatore albanese